Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die French Open 2003 im Dameneinzel. Insgesamt nahmen 96 Spielerinnen an der Qualifikation um die 12 Startplätze der Hauptrunde teil.

Setzliste

Ergebnisse

Obere Hälfte

Untere Hälfte

Weblinks 
 

2003
Dameneinzel (Qualifikation)